El nombre Moby Dick puede hacer referencia a:
 Moby Dick (1851), novela del escritor estadounidense Herman Melville;
 Moby Dick, personaje de la novela, un gigantesco cachalote blanco;

Cine 
 Moby Dick, película de 1930 dirigida por Lloyd Bacon.
 Moby Dick (1956), película de John Huston sobre la novela de Herman Melville;

Música 
 «Moby Dick», canción del grupo Led Zeppelin;
 Moby-Dick, ópera de Jake Heggie estrenada en 2010;

Otros 
 Moby Dick, personaje de una serie de dibujos animados (presentada originalmente en la serie animada, Moby Dick and Mighty Mightor);
 Moby Duck, un personaje de cómics de Disney.
 Moby Dick, una de las variedades Sativa del cannabis;
 Moneda de Moby Dick, moneda de oro del Ecuador.